Unterseher ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Unterseher (1888–1954), deutscher Maler und Medailleur
 Jutta Koch-Unterseher (* 1961), Berliner Politikerin (SPD)
 Lutz Unterseher (* 1942), deutscher Soziologe, Militärexperte, sicherheitspolitischer Politikberater und Schriftsteller